Osoby o nazwisku Fejzabadi:
 Ali Alijari Fejzabadi – irański zapaśnik
 Mahdi Alijari Fejzabadi – irański zapaśnik